Sedgefield – parrocchia civile nel Regno Unito
Sedgefield – distretto nel Regno Unito
Sedgefield – centro abitato in Sudafrica
Sedgefield – centro abitato in Carolina del Nord negli Stati Uniti d'America